Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Internazionali BNL d’Italia 2015 der Damen in Rom. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 9. bis 10. Mai 2015 stattfand; wobei sich acht Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Rom